Melhores Dias é o álbum de estreia da banda carioca Emoponto, lançado em 2004 pela gravadora EMI.

Faixas 

Álbuns de 2004
Álbuns lançados pela EMI
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de rock do Brasil